PG:
 Код для Папуа — Новой Гвинеи согласно стандарту ISO 3166-1 (см. также .pg)
 аббревиатура для  — генерация электроэнергии.
 аббревиатура для  — рейтинг фильмов и компьютерных игр системе MPAA
 аббревиатура для  — Греческая Патрология, собрание творений греческих Святых Отцов и других церковных писателей на греческом и латинском языках.